Vladimir Petrović (glumac)
 Vladimir Petrović (nogometaš, 1955.), srbijanski nogometaš hrvatskog podrijetla
 Vladimir Petrović (nogometaš, 1972.), hrvatski nogometaš
 Vladimir Petrović (tenisač)
 Vladimir Sachs Petrović